André Silva (futebolista)
 André Silva (jogador de rugby)
 André Silva (político)
 Andrezinho do Molejo

Desambiguação